Dziedzice ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen
 Dziedzice (Lądek) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Lądek
 Dziedzice (Bielsk) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Bielsk
 Dziedzice (Strzelecki) in der Woiwodschaft Opole, siehe Sedschütz
 Dziedzice (Domaszowice) in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Domaszowice
 Dziedzice (Barlinek) in der Woiwodschaft Westpommern
 Dziedzice (Czechowice-Dziedzice) in der Woiwodschaft Schlesien, Teil der Stadt Czechowice-Dziedzice